Гетьманчук Віктор — президент Канадсько-української фундації (Canada Ukraine Foundation), член Ради директорів Конгресу українців Канади.
 Гетьманчук Юрій Петрович — хімік, доктор хімічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Прізвища на -ук